Bécot ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Bécot (* 1939), französischer Politiker
 Yannick Favennec-Bécot (* 1958), französischer Politiker